Le Jardin secret est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Jardin secret, nouvelle policière de G. K. Chesterton, publiée en 1910 ;
 Le Jardin secret (The Secret Garden), roman de l'écrivain britannique Frances Hodgson Burnett, publié en 1911, qui a fait l'objet de plusieurs adaptations, dont :
 Le Jardin secret, film muet américain de Gustav von Seyffertitz sorti en 1919 ;
 Le Jardin secret, film américain de Fred M. Wilcox sorti en 1949 ;
 , film américain sorti en 1987 ;
 Le Jardin secret, anime japonais diffusé en 1991 ;
 Le Jardin secret, film américano-britannique d'Agnieszka Holland sorti en 1993 ;
 Le Jardin secret, film britannique de Marc Munden sorti en 2020.

Voir aussi 
 Le Jardin des secrets (The Treasure Seekers), téléfilm américain de Juliet May diffusé en 1996
 Jardins secrets (Gooische Vrouwen), feuilleton télévisé néerlandais en 42 épisodes diffusé de 2005 à 2009
 Jardin secret, court métrage réalisé par Martin Esposito en 2004